George Abraham peut faire référence à : 

  (1871-1965), alpiniste et photographe britannique ;
  poète américain ;
  (1844-1923), photographe britannique, éditeur de cartes postales et alpiniste ;
 George Abraham, président fondateur du  et de l'Association for Cricket for the Blind en Inde.